Okada se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Toyohi Okada
 Yoshikazu Okada